Taphan Hin (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phichit, Thailanda, cu o populație de 70.573 de locuitori și o suprafață de 468,9303 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 97 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phichit